Samira Ibrahim (activist) (Suhaj) (1986), Egyptisch activiste
 Samira Ibrahim (presentator), Frans tv-presentatrice van Soedanees-Egyptische ouders